Orr kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert G. Orr
 James Wilder Orr
 Robert Thomas Orr
 Matthew Young Orr

Robotskapade auktorsförkortningar